Hammer - stara, nieużywana już nazwa kodowa jednego z procesorów firmy AMD. Procesor ten nigdy nie pojawił się na rynku. W wyniku zmiany koncepcji AMD Hammer został zmodyfikowany i zamiast niego na rynku pojawiły się procesory Athlon 64 i Opteron.

Procesory AMD